Monitoria
Ou ainda:
 Monitor de vídeo - dispositivo de saída do computador
 Monitor (concorrência) - técnica de programação concorrente
 Monitor (DC Comics) - personagem dos quadrinhos
 Monitor encouraçado - um tipo de navio
 Monitor Mercantil - um jornal brasileiro
 Monitor Campista - um jornal brasileiro
 Neiva B Monitor - um planador de instrução
 USS Monitor (NCC-1713 / NCC-61826) - uma espaçonave do universo ficcional de Star Trek
 Varanus salvadorii - um tipo de lagarto (Crocodilo monitor)

Desambiguação